Brunnenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Brunnenbach (Aich), rechter Zufluss der Aich bei Glashütte, Gemeinde Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Altenmünster Bach), rechter Zufluss des Altenmünster Bachs (zur Jagst) im Stadtbezirk Altenmünster Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenbach, Unterlaufname ab Wielenbach des Grünbach (Ammer) oder Wühlbachs, rechter Zufluss der Ammer bei Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Brunnenbach (Anbach), linker Zufluss des Anbachs gegenüber dem Michaelsberg, Stadt Gundelsheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Ebrach), linker Zufluss der Ebrach (zur Attel) nach Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Brunnenbach (Eschbach), linker Zufluss des Eschbachs (zum Konderbach) in Waldesch, Landkreis Mayern-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Brunnenbach (Gewerbekanal), linker Zufluss des Gewerbekanals von der Breg zur Brigach in Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Haisterbach) – siehe unten → Guter Brunnenbach
 Brunnenbach (Hardenberger Bach), rechter Zufluss des Hardenberger Bachs gegenüber Fingscheidt, Stadtbezirk Uellendahl-Katernberg, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Brunnenbach (Herrenbach), linker Zufluss des Brunnenbachs (zur Bibers) bei Leoweiler, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Holderbach) – siehe unten bei → Kalter Brunnenbach
 Brunnenbach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Häuser, Gemeinde Burgberg im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Brunnenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst nach Steinbach an der Jagst (Gemeinde Frankenhardt) entlang der Gemeindegrenze zur Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Klosterbach), linker Zufluss des Klosterbachs bei Mörslingen, Gemeinde Finningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Brunnenbach (Lochbach), rechter Zufluss des Lochbachs im kreisfreien Augsburg, Bayern; Quellbach aus den Lechauen, der früher zur Trinkwasserversorgung der Stadt diente
 Brunnenbach (Main), rechter Nebenfluss des Mains bei Schwürbitz, Gemeinde Michelau, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Brunnenbach (Mindel), linker Nebenfluss des beginnenden Kanals neben der Mindel nach Gernstall, Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern; rechter Abzweig der Westernach
 Brunnenbach (Niederbach), linker Oberlauf des Niederbachs (zum Stettbach) bis unterhalb von Gründelhardt (Gemeinde Frankenhardt), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbachs (zur Murr am Oberlauf) nach der Mettelberger Sägmühle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Reiglersbach), linker Zufluss des Reiglersbachs an der Mittelmühle, Stadtteil Westgartshausen, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Brunnenbach (Schwarzach) – siehe unten bei → Bucher Brunnenbach
 Brunnenbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber vor Bronnbach, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Teisnach), rechter Zufluss der Teisnach bei Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Brunnenbach (Umlach), rechter Zufluss der Umlach bei Ritzenweiler, Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-WÜrttemberg
 Brunnenbach (Warme Bode), rechter Nebenfluss der Warmen Bode bei Braunlage, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Brunnenbach (Wieslauf), linker Nebenfluss der Wieslauf in Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenbach (Wilde) – siehe unten → Großer Brunnenbach
 Brunnenbach (Winterlit), rechter Zufluss der Winterlit (zur Hönne) im Quartier Friedrichstal der Stadt Neuenrade, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Bucher Brunnenbach, Nebenname des Heimbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach nach Mettendorf, Gemeinde Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Großer Brunnenbach, rechter Zufluss der Wilde bei Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Guter Brunnenbach, rechter Zufluss des Haisterbachs (zur Umlach) vor Haisterkirch, Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kalter Brunnenbach, rechter Zufluss des Holderbachs (zur Jagst) bei Ludwigsruhe, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Ort:
 Brunnenbach (Kochel am See), Einöde der Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Brunnbach
 Brunnenbächle
 Brunnengraben
 Büchelbrunnenbach
 Heubrunnenbach
 Hirschbrunnenbach
 Holzbrunnenbach
 Kaltenbrunnenbach
 Kohlbrunnenbach
 Saubrunnenbach
 Steigbrunnenbach
 Wurstbrunnenbach